Hrvatski jadranski otoci:
 Gubeša (Velolučki zaljev)
 Gubeša (Lastovski kanal)
 Gubavac (Pelješac) (Gubeša), otočić kod mjesta Brijesta na Pelješcu